Bahnstrecke Heidelberg–Weinheim steht für:

 Main-Neckar-Eisenbahn
 Bahnstrecke Weinheim–Heidelberg